

Kildehenvisninger 
 
 
 

Sommer-OL 1972
1972